ІК «Браге» () — шведський футбольний клуб з міста Бурленге.

Історія 
Заснований 7 квітня 1925 року. 

Провів 18 сезонів у Аллсвенскан (1937-1941, 1942-1944, 1966, 1980-1990, 1993): зіграв 408 матчів, у яких здобув 126 перемог, 109 нічиїх і 173 поразки, різниця м'ячів 493-655. 

Тепер виступає у Супереттан (2-й лізі Швеції).

Досягнення
Аллсвенскан:
4-е місце (3): 1939/40, 1980, 1981 

Кубок Швеції:
Фіналіст (1): 1979/80

Сезони

Виступи в єврокубках 

1R - перший раунд.
2R - другий раунд.

6 матчів, 1 перемога, 1 нічия, 4 поразки, різниця м'ячів 8-15.

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка 
 ІК «Браґе» на foot.dk 

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1925